Сицилийский пекорино (также пекорино сичилиано; ) — твёрдый итальянский сыр из овечьего молока, производимый в Сицилии, региональный подвид семейства сыров пекорино.

Молодой и несолёный сыр называют тума (), а солёный — примо сале (). В случае если сыр зреет более двух лет, то ему дают название канестрато (), а для приготовления ещё более зрелого сыра, который зовётся тумаццу (), используют черный перец горошком и шафран.

Сыр производится на территории всего острова, но основные объекты сыроварения сосредоточены в провинциях Агридженто, Кальтаниссетта, Энна, Трапани и Палермо. Данный вид сыра относится к семейству сыров пекорино, и, как и другие сыры данного вида, производится лишь в Италии.

В 1995 году сыр получил специальный защищённый статус (DO), запрещающий его производство где-либо помимо Сицилии, а в 1996 году это подтвердилось программой ЕС по защите обозначения происхождения (PDO).

Ссылки 
 
 О сырах сорта пекорино на сайте Pasto.ru

Сыры из овечьего молока
Сыры PDO Италии
Сыры Сицилии